Алан С. Ким, более известный как Negative XP (, род. 30 октября 1995) — американский рок-музыкант.

Биография 
Родился 30 октября 1995 года и вырос в маленьком городке в штате Иллинойс в семье двух родителей, иммигрировавших из Южной Кореи. В середине 2010-х он поступил в университет Де Поля, где в январе 2015 года был арестован за хранение марихуаны.

Ныне проживает в городе Дулут, штат Джорджия.

Творчество 
Алан начал музыкальную карьеру в 2016 году, поначалу выпуская музыку под псевдонимом «School Shooter» (стилизовано как ϟCHØØL ϟHØØTΣR). Содержание большинства его песен в основном связано с ненавистью к женщинам, желанием любви от женщин, ненавистью к себе, самоубийством и убийством других. Его считают одним из основателей и самых влиятельных участников движения «инцелкор» ( — инцел + -core, также движение упоминается как «e-punk» — «и-панк»).

На своей старой странице на Bandcamp он использовал нацистскую символику для обложек некоторых альбомов. В своих часто удаляемых аккаунтах в Твиттере он следует той же схеме, жалуясь на депрессию и угрожая насилием в отношении женщин. Часть его песен популярна на таких сайтах, как 4chan. Одной из его наиболее популярных песен является «Scott Pilgrim vs. the World Ruined a Whole Generation of Women» (); фанатский клип на неё имеет более 7 миллионов просмотров на YouTube.

В 2021 году Negative XP и другие исполнители движения «и-панк» выступили на организованном шоу «Virginfest» в штате Атланта. Однако позже движение «Антифа» совершило набег, в результате чего им пришлось переехать в местный парк и выступить на другом шоу — «Virginfest Un-Plugged».

Дискография

Как School Shooter

Альбомы 
 2016 — B2D
 2016 — SS 2K16
 2017 — Trash
 2017 — School Shooter
 2017 — Trash 2
 2017 — KMS
 2018 — Fuck the World
 2018 — Alien Mode
 2018 — Trash 3
 2018 — Born 2 Die
 2018 — Black Ops

Мини-альбомы 
 2016 — Cry 4 Help
 2017 — SS EP
 2017 — Fuck Hippies

Как Negative XP

Альбомы 
 2018 — Goodbye
 2019 — Sophomore
 2019 — Varsity
 2020 — Gamer
 2021 — Gamer 2
 2022 — Gamer III

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Панк-рок-музыканты США